Pueblo – grupa plemion indiańskich
 pueblo – charakterystyczna osada/miasteczko Indian Pueblo o charakterze tarasowo wzniesionego kompleksu spiętrzonych domostw i centralnych pomieszczeń ceremonialnych (kiva) wykonanych z kamienia, belek i adobe z obnażonymi drewnianymi drabinami umożliwiającymi dostęp
 Pueblo – miasto w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Pueblo
 Pueblo – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel
 Pueblo (ang. Pueblo County) – hrabstwo w USA, w stanie Kolorado
 USS "Pueblo" – amerykańskie okręty
 Pueblo (papierosy)